Esaias Reusner ist der Name folgender Personen:

* Esaias Reusner der Ältere († 1660/1680), deutscher Komponist und Lautenist
 Esaias Reusner der Jüngere (1636–1679), deutscher Lautenist und Komponist